L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 17 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Simona Halep remporte le tournoi en simple, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová celui en double.

Faits marquants 
On note le retour à la compétition de l'ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters, après 7 ans d'absence sur le circuit.

Avant le tournoi 
En double, la Taïwanaise Hsieh Su-wei voit sa place de numéro une mondiale perdue au profit de la Française Kristina Mladenovic.

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, de l'Australienne Ashleigh Barty, de l'Américaine Madison Keys, de la Britannique Johanna Konta et de la Néerlandaise Kiki Bertens. Elles sont respectivement remplacées par Anastasia Pavlyuchenkova, Wang Qiang, Danielle Collins, Anastasija Sevastova et Hsieh Su-wei.

Lauréates 
En simple, la Roumaine Simona Halep, tête de série , remporte son vingtième titre WTA en disposant de la Kazakhe Elena Rybakina. Il s'agit de son  à Dubaï et de son  en catégorie Premier.

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová, têtes de série  et tenantes du titre, remportent leur septième titre ensemble ( en catégorie Premier) en s'imposant face à Barbora Krejčíková et Zheng Saisai, têtes de série . Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2020)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2020
Tennis en février 2020